5-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди женщин 2005 проводился в городе Маракай (Венесуэла) с 27 июля по 7 августа 2005 года с участием 16 команд.

В Венесуэле женский Панамериканский чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Маракай — впервые.

Панамериканским чемпионом (в 5-й раз в своей истории и 5-й раз подряд) стала сборная США, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Кубы.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф
«?» — результат этого матча в источниках не найден, известно общее количество побед и поражений команды

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап 

«W, L» — победа или поражение в этом матче, точный результат в источниках не найден

Итоговая классификация

Примечания 

2001 год в софтболе
2001
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Венесуэле

Панамериканские чемпионаты в Венесуэле
Софтбол
Июль 2001 года
Август 2001 года